Исаево — деревня в Сокольском районе Вологодской области.

Входит в состав Пригородного сельского поселения, с точки зрения административно-территориального деления — в Пригородный сельсовет.

Расстояние по автодороге до районного центра Сокола — 29 км, до центра муниципального образования Литеги — 16 км. Ближайшие населённые пункты — Волково, Конаново, Старково.

По данным переписи в 2002 году постоянного населения не было.

Примечания

Ссылки 
  в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Сокольского района (Вологодская область)